Coscinasterias edmondi är en sjöstjärneart som först beskrevs av Benham 1911.  Coscinasterias edmondi ingår i släktet Coscinasterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
edmondi